Eskilstorpasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Eskilstorpasjön, Skåne, sjö i Osby kommun och Östra Göinge kommun,  (15,5 ha)
Eskilstorpasjö, Småland, sjö i Värnamo kommun,  (1,17 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn